Немецкая автономия в Казахстане — неудавшийся проект по созданию Немецкой автономной области на территории Казахской ССР в 1979 году. Столицей автономии предлагалось сделать город Ерментау, площадь автономии составила бы 46 тыс. кв. км, а численность населения  202 тыс. чел. В состав автономии предлагалось включить ряд районов Целиноградской (Ерментауcкий), Карагандинской (Молодежный) и Кокчетавской (Валихановский) областей. Руководителем автономии должен был стать первый секретарь Краснознаменского райкома партии Целиноградской области немец по национальности Андрей Браун/А. Коркин.

Предпосылки создания автономии 

Первые немцы появились в Туркестане в XVIII веке. Они были на службе Российской империи. Массовая крестьянская иммиграция немцев в Туркестан Российской Империи приходится на 90-е гг. XIX века. Уже в 1897 году на территории современного Казахстане проживало 2600 немцев. В 1939 году на территории современного Казахстана проживало 92 тыс. этнических немцев. Появились и немецкие поселения (Келлеровка, Петерфельд, Мариенбург, Пруггерово).

28 августа 1941 году была ликвидирована АССР Немцев Поволжья и началось насильственное переселение её немецкого населения и немецкого населения других регионов СССР в Казахстан и Сибирь. Принятые в 40-е — 60-е годы XX века нормативно-правовые акты не предусматривали возможности возвращения немецкого населения в места прежнего проживания.

Так, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза за период Отечественной войны» отмечал, что

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года «О снятии ограничений в правовом положении немцев и членов их семей, находящихся на спецпереселении», хотя и снимал ограничения по спецпереселению, но отмечал, что переселенные немцы «не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены». В 1957 году разрешается возвращение на места прежнего жительства многим насильственно переселенным народам и восстанавливаются их ликвидированные ранее автономии, однако в отношении немецкого населения этого не происходит.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1964 года «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года „О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья“» лишь отменяет его в части, содержащей огульные обвинения немецкого населения, но не содержит положений по восстановлению АССРНП или другой какой-либо формы автономии, подчеркивая, что «немецкое население укоренилось по новому месту жительства на территории ряда республик, краёв и областей страны, а районы его прежнего места жительства заселены».

Подобные решения были связаны с политической позицией о невозможности восстановления автономии немцев как «исторически не принадлежащих к коренным народам» и нежеланием властей терять огромную армию дисциплинированного населения с развитой культурой аграрного труда в районах освоения целины. Частичная реабилитация вызвала глухое недовольство неравноправным положением, которое стало приобретать активную форму — уже в 1965 году в Москву посылается делегация с требованием восстановить АССРНП, однако к ожидаемым результатам это не приводит.

Лишь в 1972 году с немецкого населения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1972 года «О снятии ограничения в выборе места жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан» снимаются ограничения в выборе жительства. Таким образом в 70-е годы XX века на территории Казахской ССР находилась огромная общность немецкого народа, в большинстве своем состоящая из жителей упразднённой АССРНП, депортированных из оккупированных во время Великой Отечественной войны районов, и репатриированных после окончания войны советских граждан, принимавших германское подданство (лишь около 15 % немецкого населения Казахской ССР были потомками переселенцев, приехавших в Казахстан в годы столыпинских реформ).

Проект создания автономии 
На новый уровень осмысление проблем немецкого населения СССР вышло в 1978 году. К этому времени на территории Казахстана проживало 940 тыс. немцев, что составляло 6.6% населения республики. Половина от этого числа считала немецкий язык своим родным. 

В августе комиссия в составе Ю. Андропова, И. Капитонова, М. Зимянина, З. Нуриева, Н. Щелокова, Р. Руденко, М. Георгадзе, В. Чебрикова внесла в ЦК КПСС предложение об образовании немецкой автономии. Члены комиссии констатировали: «создавать немецкую автономию в Поволжье считаем нецелесообразным, так как немецкое население здесь фактически не проживает и исторических корней в этом районе не имеет…» и предложили образовать немецкую автономию в форме автономной области на территории Казахской ССР, где в то время проживало более половины советских немцев.

Столицей автономии предлагалось сделать небольшой районный центр Ерментау (Ерейментау). Основной целью создания автономии являлась гражданская реабилитация депортированного немецкого населения Казахстана, его легитимизация в местах компактного проживания. Немаловажным было стремление советских властей закрепить немцев в местах их проживания и не допустить их эмиграции, в особенности это касалось ценных и часто высококвалифицированных специалистов в сельхозсекторе и промышленности Казахстана. 

План немецкой автономии тем не менее был хорошо продуман и находился на стадии воплощения, когда в Целинограде 16 июня 1979 года при поддержке региональной администрации Д. А. Кунаева прошли демонстрации, получившие название Целиноградские события 1979 года.

См. также 
 Немцы в Казахстане
 Всесоюзное общество советских немцев «Возрождение»

Примечания

Ссылки 
 Почему 30 лет назад в Казахстане пытались создать Немецкую автономию 

Казахская ССР
Немцы Казахстана
Несостоявшиеся автономии